est une chanson du groupe de ska punk espagnol Ska-P. La chanson est une chanson hommage aux prolétaires, car le groupe provient du quartier ouvrier de Madrid.

El vals del obrero le titre de la chanson et également celui de l'album se traduit en français par "la valse de l'ouvrier". La chanson parle de la vie difficile des ouvriers que leur mène le patron et raconte qu'ils représentent la révolution.

Dans le même album, la chanson Cannabis qui aura autant de succès.

Voir aussi
El vals del obrero

Chanson interprétée par Ska-P
Chanson en espagnol
Chanson de 1997